A State of Trance 2011 — восьмой сборник в серии A State of Trance, выпущенный 18 марта 2011 лейблом Armada Music Диск занял 14-е место в Швейцарии и 24-е в Мексике. В России он получил сертификат платинового диска.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 A State of Trance 2011 на Allmusic

Альбомы Армина ван Бюрена
Сборники 2011 года
Сборники на английском языке